Winterthour, (en allemand ), ville suisse du canton de Zurich.
 Winterthur Assurances, ancienne compagnie d'assurances suisse.
 Tour Winterthur, bâtiment du quartier de La Défense à Paris.